Valle di luna (Emmerdale Farm, poi Emmerdale) – serie televisiva britannica della ITV plc in onda dal 1972
Emmerdale – album dei The Cardigans del 1994